Lavalle pode referir-se aos departamentos argentinos:

Lavalle (departamento de Corrientes)
Lavalle (departamento de Mendoza)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos